

Teste di serie 

  Filip Krajinović (ultimo turno)
  Blaž Kavčič (qualificato)
  James Ward (primo turno)
  Andreas Beck (secondo turno)

  Farrukh Dustov (ultimo turno)
  Michael Berrer (qualificato)
  Gastão Elias (primo turno)
  Rajeev Ram (ultimo turno)

Qualificati 

  Nikoloz Basilashvili
  Blaž Kavčič

  Thiemo de Bakker
  Michael Berrer

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2015
ATP World Tour 2015